

Топонім 
 Дранка — село в Україні, в Тульчинському районі Вінницької області.

Інше 
 Дранка — ботанічний заказник місцевого значення в Тульчинському районі Вінницької області.
 Дранка — діалектна назва драниць, покрівельного матеріалу з окремих дерев'яних дощечок.

Примітки